Я́геманн (Ягеман) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Каролина Ягеман (1777—1848) — немецкая певица;
 Фердинанд Ягеман (1780—1820) — немецкий художник, брат Каролины Ягеман;
 Людвиг фон Ягеманн (1805—1853) — известный юрист;
 Христиан Ягеманн (1735—1805) — историк литературы.